

Sigle 
 Laisvas ir Nepriklausomas Kanalas – emittente televisiva lituana

Codici 
 LNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Lincoln (Stati Uniti)

Informatica 
 .LNK – estensione file del collegamento (Windows)